Robots (pluriel de robot) peut faire référence à :

 , film de Doug Smith et Kim Takal (1988) ;
 Robots, film d'animation de Chris Wedge (2005).
 Robots, jeu vidéo adapté du film.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre